Küzmics ist der Familienname folgender Personen:

István Küzmics (1723–1779), slowenischer evangelischer Schriftsteller und Priester in Ungarn
Miklós Küzmics (1737–1804), slowenischer katholischer Schriftsteller und Priester in Ungarn